Claude Bertrand peut désigner :

 Claude Bertrand (1755-1792), astronome et encyclopédiste français ;
 Claude Bertrand (1917-2014), neurologue québécois ;
 Claude Bertrand (1919-1986), comédien français.